Haver è un cognome e può riferirsi a:
June Haver (1926-2005), attrice statunitense
Phyllis Haver (1899-1960), attrice statunitense del cinema muto
Roberto Haver (1961), astrofilo italiano